

Sigle 
 INF - Intermediate-Range Nuclear Forces
 INF - International Naturist Federation

Codici 
 INF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di In Guezzam (Algeria)

Informatica 
 INF – formato di file

Matematica 
 inf – estremo inferiore